Infra- af latin = "nedenunder", "nedenfor". Ordled, der sættes foran en ordstamme for at udtrykke, at noget er underliggende, f.eks.:

 infrastruktur
 infrarød

Præfikser